Vigile del fuoco – pompiere
 Vigile urbano – agente della Polizia municipale
 Vigiles (vigiles urbani) – corpo dell'antica Roma per la vigilanza notturna e la protezione dagli incendi